Borsalino steht für:
 Borsalino, Hersteller von Herrenhüten
 Borsalino (Film)
 Borsalino & Co., Film

Borsalino ist der Familienname folgender Personen: 
 Giuseppe Borsalino (1834–1900), Modeunternehmer